Казначеєв — російське прізвище.

Відомі носії 
 Казначеєв Андрій Вікторович ( 1975) — український тренер з плавання, головний тренер збірної команди України з плавання серед спортсменів з вадами зору та ураженням опорно-рухового апарату.
 Казначеєв Влаїль Петрович (1924—2014) — російський вчений в галузі медицини, біофізики, екології, соціології, педагогіки, доктор медичних наук, професор, академік РАМН і РАН.
 Казначеєв Володимир Андрійович — заступник голови правління відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь» імені А. М. Кузьміна, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996).
 Казначеєв Володимир Петрович ( 1928) — ветеран німецько-радянської війни, учасник бойових дій, почесний громадянин Херсона.
 Казначеєв Олександр Іванович (1788—1880) — російський сенатор, дійсний таємний радник, в 1829-37 рр. глава Таврійської губернії.
 Казначеєв Олексій Гаврилович (1823—1888) — російський сенатор, таємний радник.

Казначеєва 
 Казначеєва Наталія Михайлівна ( 1957) — радянська і російська актриса, майстер кіно-дублювання.
 Казначеєва Раїса Олександрівна ( 1954) — українська художниця декоративно-ужиткового мистецтва.
 Казначеєва Світлана Михайлівна ( 1977) — український тренер з плавання, старший тренер збірної команди України з плавання серед спортсменів з вадами зору та ураженням опорно-рухового апарату, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.